SKL steht für:
 Seekriegsleitung im Ersten und Zweiten Weltkrieg
 SKL Motor, siehe Maschinenfabrik Buckau R. Wolf AG (kurz Buckau-Wolf), ein ehemaliges Maschinenbau-Unternehmen (Sitz in Magdeburg-Buckau)
 Stabskapitänleutnant, Dienstgrad in der Bundesmarine
 Stichkanal Linden, Kanal bei Hannover
 Süddeutsche Klassenlotterie, die 1947 gegründete und 2012 aufgelöste Staatslotterie einiger deutscher Bundesländer
 Schweizerisches Künstler-Lexikon
 Flugplatz Broadford (IATA-Code)
 Kaiserslautern Hauptbahnhof (DS100-Code)
 Sumerische Königsliste, Liste mit sumerischen und akkadischen Herrschern (Ende des vierten bis Beginn des zweiten Jahrtausends v. Chr.)
 Slovenska Kadetska Liga, die slowenische U-17-Juniorenliga im Fußball

SKL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Kłobucki in der Woiwodschaft Schlesien

Skl steht für:
 Scheuklappen bei Pferderennen
 Schwerkleinwagen, Schienenfahrzeuge für bestimmte Betriebs-, Hilfs- und Sonderzwecke 

Abkürzung